Rafael de la Hoz puede aludir a:
 Rafael de La-Hoz Arderius (1924-2000), arquitecto español;
 Rafael de La-Hoz Castanys (n.1955), arquitecto español, hijo del anterior;
 El estudio Rafael de La-Hoz, dirigido sucesivamente por los arquitectos anteriormente nombrados.